Matabooks ist ein deutscher Verlag mit Sitz in Dresden. Es ist deutschlandweit das erste Medienunternehmen, dass vegane Bücher aus Graspapier herstellt.

Geschichte 
Der Verlag wurde Anfang 2018 von Kay Hedrich gegründet. Der Name Matabooks leitet sich von dem Wort „Mutter“ in der indischen Ursprache Sanskrit ab. Für den Gründer Kay Hedrich bedeutet der Ausdruck Respekt gegenüber „Mutter Natur“.

Matabooks ist seit August 2020 mit dem V-Label als vegan zertifiziert und wurde seit seiner Etablierung im Jahr 2018 mehrfach ausgezeichnet.

Vegane Bücher 
Als „vegan“ bezeichnet man üblicherweise eine Ernährungsweise, die frei von tierischen Produkten ist. Doch auch bei der Produktion von Büchern tauchen jede Menge tierische Inhaltsstoffe auf. Darunter fallen sogenannte Knochenleimstoffe (Glutinleim), die durch das Auskochen von Knochen, Häuten und Leder entstehen, Pigmentdruckfarben aus dem aus Läusen gewonnenen Farbstoff Karmim (E120) sowie Bucheinbandmaterialien aus Leder. Alle Matabooks-Produkte sind frei von diesen tierischen Bestandteilen und zu 100 % vegan. Die Bücher werden aus Graspapier in einer Manufaktur in Dresden gefertigt. So werden bei der Herstellung Wasser, Energie und CO2 eingespart. Die Bücher sind zudem recycelbar und werden plastikfrei verpackt.

Produktportfolio 
Der Verlag umfasst aktuell neben Notizbüchern und Papeterieprodukten auch Kinderbücher und Romane für alle Altersklassen. Der Verlag druckt vor allem Notizbücher. Die Cover sind dabei von jungen Künstlern aus der Region gestaltet. Der Verlag hat zudem eigene Buchprojekte, darunter Jugendromane und Kinderbücher. Der erste Roman, „das Flüstern der Rebellion“, war deutschlandweit das erste Buch aus Graspapier. 2020 druckte der Verlag eine Neuauflage des Kinderbuches „Die Kinder in der Erde“ von Gudrun Pausewang – das letzte Projekt der Autorin, die Anfang desselben Jahres verstarb.

Auszeichnungen 
 2018: Nonbook Award
 2019: Sächsischer Umweltpreis
 2020: ICMA Award für innovative Buchideen

Weblinks 
 Website des Verlags

Einzelnachweise 

Verlag (Dresden)
Gegründet 2018